Puumalansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puumalansaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Puumalansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar